Dit is een lijst van planetoïden 102001-102100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102001 - || 1999 RG79 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102002 - || 1999 RR80 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102003 - || 1999 RX80 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102004 - || 1999 RC81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102005 - || 1999 RS81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102006 - || 1999 RA82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102007 - || 1999 RB82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102008 - || 1999 RD82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102009 - || 1999 RF82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102010 - || 1999 RE84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102011 - || 1999 RR84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102012 - || 1999 RV85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102013 - || 1999 RX85 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102014 - || 1999 RH86 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102015 - || 1999 RK87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102016 - || 1999 RY87 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102017 - || 1999 RD89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102018 - || 1999 RD90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102019 - || 1999 RH90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102020 - || 1999 RK90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102021 - || 1999 RV92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102022 - || 1999 RX92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102023 - || 1999 RA93 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102024 - || 1999 RY94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102025 - || 1999 RC97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102026 - || 1999 RF97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102027 - || 1999 RC98 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102028 - || 1999 RL98 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102029 - || 1999 RV99 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102030 - || 1999 RJ100 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102031 - || 1999 RC105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102032 - || 1999 RC106 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102033 - || 1999 RU107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102034 - || 1999 RW107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102035 - || 1999 RG108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102036 - || 1999 RT108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102037 - || 1999 RU108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102038 - || 1999 RU109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102039 - || 1999 RT110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102040 - || 1999 RG112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102041 - || 1999 RT112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102042 - || 1999 RB114 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102043 - || 1999 RU114 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102044 - || 1999 RH115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102045 - || 1999 RQ115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102046 - || 1999 RG118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102047 - || 1999 RO120 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102048 - || 1999 RJ121 || 13 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102049 - || 1999 RM121 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102050 - || 1999 RP122 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102051 - || 1999 RR122 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102052 - || 1999 RA125 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102053 - || 1999 RB125 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102054 - || 1999 RC125 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102055 - || 1999 RH126 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102056 - || 1999 RM126 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102057 - || 1999 RL129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102058 - || 1999 RT129 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102059 - || 1999 RM131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102060 - || 1999 RZ131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102061 - || 1999 RC132 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102062 - || 1999 RN132 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102063 - || 1999 RR134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102064 - || 1999 RW134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102065 - || 1999 RC136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102066 - || 1999 RV137 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102067 - || 1999 RF138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102068 - || 1999 RC139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102069 - || 1999 RF139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102070 - || 1999 RH139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102071 - || 1999 RK139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102072 - || 1999 RE140 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102073 - || 1999 RT140 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102074 - || 1999 RN143 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102075 - || 1999 RC144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102076 - || 1999 RL144 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102077 - || 1999 RL146 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102078 - || 1999 RS147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102079 - || 1999 RV147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102080 - || 1999 RP148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102081 - || 1999 RB149 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102082 - || 1999 RK149 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102083 - || 1999 RO149 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102084 - || 1999 RF150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102085 - || 1999 RK150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102086 - || 1999 RT150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102087 - || 1999 RT151 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102088 - || 1999 RA152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102089 - || 1999 RK152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102090 - || 1999 RP153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102091 - || 1999 RL154 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102092 - || 1999 RD155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102093 - || 1999 RH155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102094 - || 1999 RH156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102095 - || 1999 RK156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102096 - || 1999 RX156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102097 - || 1999 RZ157 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102098 - || 1999 RJ158 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102099 - || 1999 RW158 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102100 - || 1999 RG159 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten